Полушин — русская фамилия.

Известные носители 
 Полушин, Александр Сергеевич (род. 1983) — российский хоккеист.
 Полушин, Антон Сергеевич (род. 1987) — российский хоккеист.
 Полушин, Борис Алексеевич (известен как Борис Алексеевич Чичибабин; 1923—1994) — советский украинский поэт.
 Полушин, Василий Серафимович (род. 1958) — советский и российский артист балета, педагог, народный артист РСФСР.
 Полушин, Николай Абрамович (1839—1902) — русский писатель и журналист.
 Полушин, Сергей Михайлович (род. 1970) — украинский футболист.
 Полушин, Филипп Иванович (1906—1970) — советский военный лётчик, военачальник.
 Полушин, Юрий Сергеевич (род. 1954) — российский анестезиолог и реаниматолог, член-корреспондент РАМН (2011), академик РАН 2016).